Storyboard (filmtechniek)
 Storyboard (softwareontwikkeling)
 Storyboard (televisieserie) (1983-1989)